Einar Larsson kan syfta på

Einar Larsson (sångare), operasångare (1897–1983)
Einar Larsson (politiker), landshövding, centerpartist (1925–2018)